Czepino – wieś w Bułgarii
 Czepino – wieś w Polsce